Serginio Piqué is een Nederlandse radio-dj bij NPO FunX.

Piqué startte zijn radiowerk in oktober 2020 tijdens het nachtprogramma The Future op FunX. Op 12 februari 2022 kreeg hij zijn eigen radioprogramma, genaamd Serginio. Het programma bevat een mix van muziek, interviews met artiesten, en segmenten waarin Piqué zijn gedachten en meningen deelt over verschillende onderwerpen.

Referenties